est la formule brute de plusieurs isomères.

 Cinnamate de benzyle, numéro CAS 
 Méthylhydroxychalcone (MCHP), numéro CAS